Matador steht für:

 Stierkämpfer, siehe Torero
 Matador (Film), spanischer Spielfilm (1986)
 Originaltitel der dänischen Fernsehserie Die Leute von Korsbaek (1978–1981)
 Matador (US-amerikanische Fernsehserie), US-amerikanische Fernsehserie (2014)
 Matador (Zeitschrift), deutsches Männermagazin
 Matador Records, US-Independent-Plattenlabel 
 Matador (Reifenhersteller), slowakischer Reifenhersteller
 Matador (Spielzeug), ein Spielzeugbaukasten aus Holz
 Matador (Texas), Stadt im Motley County
 Matador (Panzerabwehrwaffe), eine Panzerabwehrhandwaffe
 ein (nuklearer) Marschflugkörper der US-Army, siehe MGM-1 Matador
 Matador Mountain, Berg in der Ross Dependency, Antarktika
 Matador Schraubwerkzeuge, ist einer der Pioniere der Werkzeugindustrie seit 1900

Fahrzeuge:
 ein Lieferwagen des deutschen Fahrzeugherstellers Tempo, siehe Vidal & Sohn Tempo-Werk #Tempo Matador und Tempo Wiking
 AEC Matador, britischer Lastkraftwagen
 AMC Matador, US-amerikanisches Automodell
 Claas Matador Gigant, Selbstfahrmähdrescher

Personen:
 Jessy Matador (* 1982), kongolesischer Sänger und Tänzer 

Siehe auch: